ArchOne é uma distribuição na forma live usb baseada na Arch Linux, otimizada para netbooks Acer Aspire One.
No entanto, como informado no sítio do projeto, o ArchOne deve funcionar para especificações comuns de netbooks.
ArchOne possui recursos do Arch Linux: é atualizável com um comando, muito rápido na inicialização e uso diário.

Recursos 

A ArchOne é projetada para ser funcional na primeira inicialização: na verdade, após inicializar o dispositivo USB, o usuário vai encontrar a rede de trabalho, som, gráficos, teclas funcionais, câmera, skype e muitas outras coisas pré-configuradas e prontas para o uso.

Edição 

Atualmente esta disponível em três versões: edição Openbox, edição Gnome e edição KDE.
Uma edição particularmente interessante é a versão Openbox, a edição que vem com o Openbox por padrão, que é a versão principal, é muito rápida e possui um visual limpo.
Nos três lançamentos, pode-se encontrar uma seleção comum de software: Firefox, Google Chrome, Skype, KeepassX, Hsoconnect, Gparted, Gimp, OpenOffice, VLC, MPlayer (a lista completa pode ser encontrada na página do projeto). 
Nos três lançamentos também encontra-se um conjunto comum de teclas de atalho configuradas no xbindkeys  para abrir aplicativos usados com mais frequência, sem gasar tempo navegando através dos menus de acesso.

Ligações externas 
 

Arch Linux
Distribuições Linux
Distribuições Linux dos Estados Unidos